Карликовый зелёный зимородок () — птица из семейства зимородковых.

Описание 
Карликовый зелёный зимородок длиной 13 см и весом 18 г. У него короткий хвост и длинный клюв. Верхняя часть тела оливково-зелёная, нижняя часть тела оранжево-красная, середина брюха белая. У самок на груди тонкая зелёная полоса. Молодые птицы похожи на взрослых птиц, однако, у них более бледная красноватая нижняя часть тела, отсутствует полоса на груди, а по бокам и на крыльях имеются крапины.

Распространение 
Область распространения вида простирается от южной Мексики через Центральную Америку до западного Эквадора, центральной Боливии и Бразилии. Он обитает также на Тринидаде. Он живёт рядом с маленькими реками в густых лесах.

Питание 
Карликовый зелёный зимородок охотится с ветки, бросаясь с головой в воду и хватая мелких рыб и головастиков. Насекомые, которых он ловит в полёте, дополняют рацион питания.

Размножение 
Птица выкапывает горизонтальную нору длиной 40 см в обрыве берега, куче земли или иногда в термитнике. В кладке от 3-х до 4-х белых яиц.

Подвиды 
Различают два подвида. Южная номинативная форма C. a. aenea имеет два ряда белых пятен на крыльях, в то время как у северного подвида C. a. stictoptera от 3-х до 4-х рядов пятен на крыльях и, кроме того, едва видимое белое пятно на нижней стороне хвоста.

Примечания

Литература 
 ffrench: Birds of Trinidad and Tobago ISBN 0-7136-6759-1
 Fry, Fry und Harris: Kingfishers, Bee-eaters and Rollers ISBN 0-7136-5206-3
 Hilty: Birds of Venezuela ISBN 0-7136-6418-5
 Stiles and Skutch: A guide to the birds of Costa Rica ISBN 0-8014-9600-4

Животные, описанные в 1764 году
Зелёные зимородки
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом